Jílovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jílovice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Jílovice, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione